Еле́на Ви́кторовна Ко́нонова () — советская и российская футболистка, Мастер спорта России по футболу.

Выступала за четыре сборные: СССР, СНГ и Россия (национальная и студенческая — 3 место на Универсиаде 1993).

Начинала выступать в «Надежде» (Могилёв). По приглашению Александра Шагова перешла в «СКИФ» (Малаховка) и далее проследовала за своим тренером сначало в «Русь», а затем в «Камаз». Позже перешла в ЦСК ВВС, где и стала двухкратной Чемпионкой России.

За свою спортивную карьеру забила более 250 голов. Последний хет-трик был забит за ветеранскую сборную России 14 декабря 2007.

Достижения 
Командные
 Чемпионат России:
 Чемпионка (2): 1996, 2001;
 Вице-чемпионка (5): 1993, 1997, 1998, 1999, 2000;
 Бронзовый призёр  (3): 1992, 1995, 2003;
 Обладатель Кубка России (2): 1999, 2000;
 Вице-чемпионка Чемпионата СССР (1): 1990;
 Обладатель Кубка Содружества (1): 1996.
Личные
 Лучший бомбардир сборной России в 1992 и 1993 годах;
 Лучший бомбардир в чемпионатах России:
 «КАМАЗ» (Набережные Челны) за все время и за сезон (1995) — 46 мячей;
 Второй бомбардир «ЦСК ВВС» (Самара) — 82 мяча;
 «ЦСК ВВС» за сезон (1996) — 32 гола;
 По итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (9): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2001;
 в составе сборной России участвовала в Чемпионате Европы 1997, проведя 3 матча;
 в составе сборной России участвовала во всех 4 матчах (дома и в гостях) стадии ¼ финала (высшее достижение сборной России) Чемпионатов Европы  1993 и 1995 годов;
 10 мая 1995 забила гол в ворота «Снежана» (Люберцы) на 25 секунде матча (всего в матче забила 4 мяча), так как «Снежана» снялась с Чемпионата, то результат матча (5:0) и голы аннулированы.
хет-трики
 26 августа 1992 «ИнтерЛенПром»—«СКИФ» 0:4 (4 мяча)
 8 сентября 1992 «Штурм»—«СКИФ» 0:4 (3 мяча)
 31 мая 1993 — 1:4 (3 мяча)
 1 сентября 1994 «Казань»—«КАМАЗ-АЗ» 0:8 (6 мячей)
 5 сентября 1994 «Университет»—«КАМАЗ-АЗ» 0:5 (4 мяча)
 9 сентября 1994 «Вологжанка»—«КАМАЗ-АЗ» 0:6 (3 мяча)
 10 мая 1995 «Снежана»—«Сибирячка» 0:5 (4 мяча)
 25 июня 2003 «ЦСК ВВС»—«Анненки» 16:0 (5 мячей)

Статистика выступлений 
Сборная

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|

|-
|}
Клубная

Примечания

Ссылки 
 Знаменитая российская футболистка умерла молодой / MedikForum 23.05.2014

Футболистки России
Игроки женской сборной СССР по футболу
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Русь»
Игроки ЖФК «КАМАЗ»
Игроки ЖФК «Енисей»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж